Étymologiquement, micro est un affixe d'origine grecque (μικρός) signifiant « petit » ou « fin ».

 Le sens originel est conservé dans plusieurs termes, souvent abrégés en « micro » par apocope :
 microphone et, par métonymie, le micro d'une guitare ;
 micro-ordinateur ;
 micro-informatique ;
 microfaune ;
 microsociologie ;
 classe Micro.
 Micro est le préfixe du Système international d'unités qui multiplie par 10 (un millionième) l'unité qui le suit. Il est symbolisé par la lettre grecque µ, qui pour cette raison est présente sur les claviers des PC francophones depuis leur origine en 1983.
 Micro est un roman (techno-thriller) écrit par Michael Crichton paru en . Il s'agit de sa deuxième et dernière œuvre publiée à titre posthume (après Pirates).
 Micro est une petite ville de Caroline du Nord (États-Unis).

Voir aussi